Список ігор, розроблених та/або виданих компанією Ubisoft. Це неповний список, тому він постійно поповнюється. Ви можете допомогти, розширивши його, але використовуючи при цьому тільки достовірні джерела.

Примітки

Посилання 
 List of Ubisoft games  from MobyGames

Підприємства за алфавітом